Querejeta puede referirse a:
 Elías Querejeta Insausti presidente de la Diputación provincial de Guipúzcoa, miembro del Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas, procurador en las  Cortes Españolas.
 Elías Querejeta Gárate Productor de cine español, guionista y documentalista, futbolista de la Real Sociedad
  Gracia Querejeta,  actriz y directora de cine española.
 Josean Querejeta, exbaloncestista español, presidente del Saski Baskonia.
 José María Querejeta Alberro,  futbolista español, defensa.